Yerkes (cràter), cràter d'impacte de la Lluna a prop de la vora occidental de la Mare Crisium
 (990) Yerkes, asteroide del cinturó principal descobert per l'astrònom George Van Biesbroeck el 1922
 Charles Tyson Yerkes (Filadèlfia, Pennsilvània, 1837 - 1905),  financer americà
 Observatori Yerkes, observatori astronòmic operat per la Universitat de Chicago a Williams Bay, Wisconsin als Estats Units d'Amèrica